Bauereisen ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Bauereisen (1875–1961), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Erich Bauereisen (1913–1985), deutscher Physiologe mit Professur an der Universität Leipzig und Gynäkologe
 Friedrich Bauereisen (1895–1965), deutscher Landwirt und Politiker (CSU), MdB
 Friedrich Bauereisen junior (1927–2006), deutscher Landwirt und Politiker (CSU), MdL Bayern